Molinensi – abitanti di Molina de Segura
Molinensi – abitanti di Molins de Rei